Михаил Габович: Габович, Михаил Маркович (1905—1965) — артист балета и педагог, солист Большого театра, брат Александра Габовича.
 Габович, Михаил Михайлович (род. 1948) — артист балета и педагог, народный артист РСФСР, сын Михаила Марковича Габовича.